Кубок конституции 2017 года — двадцать пятый розыгрыш кубка Андорры. Соревнования начались 7 февраля 2017 года (первый раунд) и закончатся 28 мая 2017 года (финал). Победитель турнира получит место в квалификационном раунде Лиги Европы 2017/18.

Первый раунд 

Первоначально игры первого раунда должны были состояться 15 января 2017 года.

Четвертьфинал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной федерации Андорры 
 Кубок Андорры на Soccerway 

Кубок Андорры по футболу